Lake Taharoa ist der Name zweier Seen in Neuseeland:

 Lake Taharoa (Northland), See im Kaipara District der Region Northland
 Lake Taharoa (Waikato), See im Waitomo District der Region Waikato